Улу́г-Хе́мский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр кожууна — город Шагонар.

География 
Улуг-Хемский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

Реки — Енисей, горные реки — Кара-Суг. Саяно-Шушенское водохранилище. Рядом с Шагонаром находится гора Хайыракан, освящённая Далай-ламой.

История 
11 апреля 1961 года к Улуг-Хемскому району был присоединён Чаа-Хольский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Шагонар) проживают   % населения района.

Территориальное устройство 
В Улуг-Хемском кожууне 1 город кожуунного (районного) подчинения (городское поселение) и 9 сумонов (сельских поселений)::

Достопримечательности 

 Горы Хайыракан, Буура, Сыын-Чурээ
 Оваа Он-Кум
 Ак баштыг кожээ (каменное изваяние)
 Каньон Кызыл-Эл
 Аржаан Сенек
 Саяно-Шушенское водохранилище
 Памятник в местечке Даг-Ужу
 Этнокультурный комплекс Белдир-Кежии

Населённые пункты 

В Улуг-Хемском кожууне есть 10 населённых пунктов:

Экономика

Примечания 

Улуг-Хемский кожуун